Bishop Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bishop Heights (Rhode Island), im Providence County
 Bishop Heights (Greenville County, South Carolina)
 Bishop Heights (Oconee County, South Carolina)